Het German Darts Championship 2019 was de tweede van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 29 tot en met 31 maart in Hildesheim, Duitsland.

Daryl Gurney won het toernooi door in de finale Ricky Evans te verslaan met 8-6.
James Wade gooide een negendarter in zijn partij tegen Darren Webster.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 12 februari 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 22 februari, zes naar de European Qualifier van 22 februari voor Tourkaart Houders, twee naar de West/South European Qualifier van 28 maart (2019-2 PDCR), vier naar de Host Nation Qualifier van 28 maart, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 5 oktober 2018 (2019-2) en een van de East European Qualifier van 19 januari (2019-2).
In plaats van tot nu toe 8 West/South European Qualifiers worden er dit jaar zes European Qualifiers en 2 West/South European Qualifiers uitgenodigd voor de 13 European Tour Events. De laatste twee zijn "Associate Members", spelers zonder Tourkaart. Zij speelden een kwalificatie daags voor het toernooi.

 Max Hopp (11) en Simon Whitlock (15) ontbraken waardoor Wattimena en Bunting een plaatsje opschoven. Michael Smith (8) trok zich terug vóór het toernooi, waardoor James Wilson als hoogstgeklasseerde Qualifier de zestiende plaats in nam en een vijfde Host Nation Qualifier kon meedoen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2019
Sport in Hildesheim
PDC Pro Tour
Sportevenement in Nedersaksen